Чемпионат России по кёрлингу на колясках 2021 проводился с 20 по 27 апреля 2021 года в городе Новосибирск на арене кёрлинг-клуба «Пингвин».

В чемпионате принимали участие 12 команд.

Чемпионами России стала команда «Москва» (скип Константин Курохтин), победившая в финале команду «Гранитъ» (Челябинская область, скип Алексей Фатуев). Бронзовые медали завоевала команда «АНО СК „Адамант“» (Санкт-Петербург, скип Алексей Любимцев).

Формат соревнований 
Команды, разбитые на 2 группы по 6 команд (A, B), играют по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 2 очка, за поражение — 1 очко, за неявку на матч — 0 очков. При равенстве количества очков у двух команд они ранжируются по результатам личной встречи, при равенстве у трёх или больше команд — ранжируются по сумме тестовых бросков в дом (ТБД, , в сантиметрах, команда с меньшей суммой становится выше). Затем две лучшие команды из группы B присоединяются к группе A и играют с каждой из команд группы A, таким образом проводится круговой розыгрыш в группе из 8 команд (результат более ранней личной встречи между командами, пришедшими из группы B, учитывается). После этого 3 лучшие команды из «расширенной» группы А выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: команда, занявшая 1-е место, выходит напрямую в финал, а команды, занявшие 2-е и 3-е места, встречаются в полуфинале. Проводятся также классификационные матчи за 9-10-е места (между командами, занявшими в группе B 3-е и 4-е места), за 11-12-е места (между командами, занявшими в группе B 5-е и 6-е места). В итоговой классификации сначала располагаются команды, вышедшие в плей-офф, затем остальные команды из «расширенной» группы А, затем оставшиеся команды из группы B.

Матчи проводятся в 8 эндов.

Время начала матчей указано местное (UTC+7).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
Группа A

Группа B

 Проходят в финал плей-офф
 Проходят в полуфинал плей-офф
 Проходят из группы B в группу A для дополнительных матчей

Плей-офф 

Матч за 9-е место. 25 апреля, 16:00

Матч за 11-е место. 25 апреля, 16:00

Полуфинал. 26 апреля, 19:00

Финал. 27 апреля, 9:30

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео: плейлист «ЧР по кёрлингу на колясках 2021» (полные записи матчей, 13 видео) на YouTube

См. также 
 Чемпионат России по кёрлингу среди мужчин 2021
 Чемпионат России по кёрлингу среди женщин 2021
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд 2021
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных пар 2021
 Чемпионат России по кёрлингу среди юниоров 2021

2021
Спортивные соревнования в Новосибирске
Чемпионаты России в 2021 году
Апрель 2021 года в России
2021 год в Новосибирской области